Assemblea generale – istituto del diritto romano-barbarico
Assemblea generale del Nevada – camera bassa del Nevada
Assemblea generale del New Jersey – camera bassa del New Jersey
Assemblea generale del Wisconsin – camera bassa del Wisconsin
Assemblea generale dell'Impero ottomano – parlamento bicamerale dell'Impero ottomano
Assemblea generale dell'Uruguay – parlamento bicamerale dell'Uruguay
Assemblea generale della California – camera bassa della California
Assemblea generale della Chiesa di Scozia – organo giurisdizionale della Chiesa di Scozia
Assemblea generale delle Nazioni Unite – istituto delle Nazioni Unite
Assemblea generale di New York – camera bassa dello stato di New York